Paschalis är namnet på flera påvar och motpåvar:

Paschalis I, påve 817–824
Paschalis II, påve 1099–1118
Paschalis III, motpåve 1164 – 1168
Paschalis (motpåve), motpåve från 21 september till 15 december 687, i opposition mot motpåven Theodorus. Död 692.

Namnet Paschalis är bildat av pascha, det latinska ordet för påsk; ursprungligen gavs det till pojkar som fötts under påsken. Numera förekommer namnet främst i sin moderna franska form; Pascal.